Stati Uniti d'America
Mars Hill – città della Contea di Madison, Carolina del Nord
Mars Hill – città della Contea di Aroostook, Maine